Меда́ль Линденбе́рга () — награда, присуждаемая людям, которые имеют «выдающиеся заслуги перед филателией» благодаря их исследованиям и вкладу в филателистическую литературу.

Некоторые считают её своеобразной Нобелевской премией в области филателии.

История

Учреждение 

Медаль была учреждена  в 1905 году в честь признанного филателиста Карла Линденберга (1850—1928). Линденберг, судья и крупный филателист Германии, начал коллекционировать почтовые марки в возрасте семи лет в 1857 году, возглавил Берлинский клуб филателистов и выступил инициатором этой награды в 1905 году. Он сыграл также важную роль в разоблачении изготовленных Фурэ подделок немецких цельных вещей и в преподнесении в дар Берлинскому почтовому музею конверта с «Бычьими головами».

Изготовление 
Создание медали было поручено опытному медальеру Максу фон Кавачински (). В 1981 году был сделан новый штамп для изготовления награды, для чего использовалась оригинальная медаль, вручавшаяся в свое время Эмилио Диене.

Лауреаты 
В число лиц, награждённых медалью Линденберга, входят более 60 человек. В период 1906—1943 годов медали были удостоены 30 лиц, однако известно четыре случая возвращения награды (М. Каслом, , , ) в связи с ролью Германии в развязывании Первой мировой войны. Присуждение медали было возобновлено после длительного перерыва в 1981 году. Ниже в хронологическом порядке перечислены филателисты — лауреаты почётной награды начиная с 1906 года:

См. также 
 Линденберг, Карл

Примечания

Литература 

 
 ’s Weekly Stamp News / Ed. by I. A. Mekeel, C. E. Severn, S. B. Hopkins. — Boston, MA, USA: Severn-Wylie-Jewett Co., 1914. — Vol. 28.
 Neue Stiftung der Lindenberg-Medaille // Sammlerdienst. — 1980. — Nr. 16. — S. 1132.

Филателистические награды
Медали Германии
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1905 году